Punk Goes Crunk  – сьома збірка з серії Punk Goes... видана на Fearless Records. Альбом складається з кавер-версій хіп-хоп пісень у виконанні рок гуртів. Реліз збірки відбувся 8 квітня 2008 року.

Список пісень